Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1963 года ( собрал 14 участников. Пит Розенбург стал чемпионом и в пятый раз завоевал национальный титул. Он набрал 19 очков.

 — Пит Розенбург — 19 очков.

 — Питер Бергсма и Герт ван Дейк — 17 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1963 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1963 году